Corneille est un nom propre ou commun qui peut se référer à :

Biologie 
 En ornithologie, le terme corneille désigne plusieurs espèces d'oiseaux du genre Corvus.
 En botanique, Pierre Corneille est le nom d'une variété de poire.

Anthroponyme 
Corneille est un nom de famille notamment porté (ou ayant été porté) par plusieurs auteurs et artistes francophones, et un prénom issu de . Employé seul, il fait le plus souvent référence à Pierre Corneille (1606-1684), poète, dramaturge et académicien français.

Auteurs 
Les frères Corneille :
 Pierre Corneille (1606-1684), poète, dramaturge et académicien français ;
 Antoine Corneille (1611-1657), poète français ;
 Thomas Corneille (1625-1709), juriste, dramaturge et académicien français.

Chanteur 
 Corneille, de son vrai nom Cornelius Nyungura, chanteur québécois d'origine rwandaise.

Ecclésiastiques 
 Corneille, patriarche d'Antioche de 129 à 143
 Corneille, 21 pape de 251 à 253
 Corneille, premier « Gentil » à devenir disciple de Jésus-Christ.

Peintres 
 Corneille de la Haye (1500-1574), peintre néerlandais
 Les Corneille sont une famille de peintres français originaires d'Orléans puis à Paris et auprès de la cour royale, actifs au . En font partie :
 Michel Corneille (le Père) (1603-1664), peintre orléannais
 Michel Corneille (le Jeune) (1642-1708), fils ainé de Michel dit "le Père", peintre parisien
 Jean Baptiste Corneille (1649-1695), fils cadet de Michel dit "le Père", peintre parisien
 Guillaume Cornelis van Beverloo (1922-2010), dit Corneille, peintre, graveur, et sculpteur belge, né de parents néerlandais

Personnalités politiques 
 Pierre Corneille (1792-1868), homme politique français et ancien député de Seine-Inférieure.
 Pierre Rémy Corneille (1823-1896), homme politique français.

Saints chrétiens 
 Voir :

Autre 
 Marcelle Corneille (1923-2019), religieuse, musicienne et pédagogue canadienne

Toponyme 
Corneille est un nom de lieu ou d'édifice qui peut désigner :
 Corneille, ancienne commune française de l’Aude, aujourd’hui intégrée à Arzens.
 Saint-Corneille, commune française de la Sarthe.
 Lycée Corneille (Rouen).
 Impasse Corneille (Paris).

Hydronyme 
 La rivière de la Corneille (rivière Coulonge) coule dans Pontiac, au Québec (Canada).
 La petite rivière de la Corneille est un affluent de la rivière de la Corneille, dans Pontiac, au Québec (Canada).

Homonymie de patronyme